La stagione 2020 è stata la 30ª ed ultima stagione della Formula Renault Eurocup. Iniziata l'undici luglio a Monza e conclusa il 15 novembre al Paul Ricard.

Calendario

Team e Piloti

Classifiche piloti

Note

Collegamenti esterni 
 

2020